Katun (méltóságnév)
Katun az ideiglenes pásztorszállások és kisebb hegyi pásztortelepek neve több délszláv nyelvben:

Horvátország
Katun falu Poreč községben, Isztria megyében

Montenegró
Katun falu Pljevlja községben

Szerbia
Katun, falu Aleksinac községben, a Nišavi körzetben
Katun, falu Vranje községben, a Pčinji körzetben
Donji Katun, falu Varvarin községben, a Rasai körzetben
Gornji Katun, falu Varvarin községben, a Rasai körzetben